James Northcote ist der Name folgender Personen:

* James Northcote (Maler) (1746–1831), britischer Maler
 James Northcote (Schauspieler) (* 1987), britischer Schauspieler